Норрмальм:

 Норрмальм — городской округ Стокгольма, часть большего района Норрмальм.
 Норрмальм — район в центральной части Стокгольма